Ёмкость — многозначное слово, может означать:

Пространство 
 Ёмкость — внутренний объём сосуда, вместимость, то есть максимальный объём помещающегося внутрь него вещества.
 Ёмкость — предмет (сосуд, вместилище), используемый для хранения какого-либо вещества.

Электротехника, радиотехника, электроника, физика 
 Электрическая ёмкость — характеристика проводника, показывающая способность проводника накапливать электрический заряд.
 Ёмкость — то же, что идеальный конденсатор или ёмкостной элемент — идеализированный элемент электрической цепи, обладающий свойством запасать энергию электрического поля, причём запасания энергии магнитного поля или преобразования электрической энергии в другие виды энергии в нём не происходит. Ёмкость — единственный параметр ёмкостного элемента и основной параметр конденсатора.

Аккумуляторы 
 Ёмкость зарядная — количество электричества (заряд), сообщаемое аккумулятору во время заряда.
 Ёмкость номинальная — количество электричества (заряд), который должен отдать новый полностью заряженный аккумулятор при разряде до наименьшего допустимого напряжения в нормальных условиях эксплуатации.
 Ёмкость энергетическая — энергия, отдаваемая полностью заряженным аккумулятором при разряде до наименьшего допустимого напряжения.
 Ёмкость гальванического первичного элемента (батарейки) — это количество электричества, которую новый гальванический элемент способен отдать при разряде до наименьшего допустимого напряжения в нормальных условиях эксплуатации. Единица измерения емкости гальванического элемента — Ампе́р-час.

Математика 
В математике ёмкостью называются характеристики множества схожие с мерой. Например:
 Гармоническая ёмкость — характеристика множества измеряющая способность предмета данной формы удерживать электрический заряд.
 Ёмкость Минковского — обобщeние периметра на произвольные измеримые множества.

Компьютерная техника 
 Ёмкость (информатика) — максимальный объём данных, который может храниться в памяти компьютера, а также на встроенных либо внешних носителях информации.